Adastra Films est une société de production et de distribution de films basée à Cannes. La société a été créée en 2008 par Sébastien Aubert et David Guiraud.

Adastra Films produit et distribue des réalisateurs aussi bien français qu’étrangers . Ses films sont sélectionnés dans des festivals tels que Sundance, Clermont-Ferrand ou South by Southwest.

En 2014, Adastra Films produit son premier long métrage, le film franco-géorgien Brides en anglais -Les Mariées en français-, réalisé par Tinatin Kajrishvili, qui se voit récompensé par un prix du public à la Berlinale en section panorama. Son deuxième long métrage The Strange Ones avec Alex Pettyfer en rôle principal est une coproduction franco-américaine avec Stay Gold Features, Relic Pictures en association avec Archer Gray, Gamechanger Films et Storyboard Entertainment. En 2017 le film remporte le Prix du Jury au Champs-Élysées Film Festival et fait partie de la sélection officielle du festival South by Southwest où son acteur James Jackson-Freedson remporte le Prix de la meilleure révélation.

La société a également produit 16 courts métrages qui totalisent aujourd'hui trois qualifications aux Oscars, 4 sélections au Festival du Film de Sundance, plus de  et , ainsi que plusieurs diffusions sur des chaines de télévision françaises (France 2, France 3, Canal+...) ou étrangères (RTP 2, SVT, TSR...).

Adastra Films remporte le Prix France Télévisions du Jeune Producteur de Court-Métrage 2014 et est citée durant le Festival de Cannes dans la liste des "Futurs Leaders de la Production", dressée par le magazine international Screen International .

Historique

Production 
 2009 : Le Tonneau des Danaïdes, réalisé par David Guiraud (France)
 2009 :  (V Mashtabe), réalisé par Marina Moshkova (Russie)
 2010 : , réalisé par Atif Ahmad et Muhammad Umar Saeed (Pakistan)
 2010 : Jour 0, réalisé par Vincent Diderot (France)
 2011 : Le Nid (), réalisé par Tornike Bziava (Géorgie)
 2011 : Deux Inconnus (), réalisé par Lauren Wolkstein et Chris Radcliff (États-Unis)
 2012 : L'Assistante, réalisé par David Guiraud et Anne-Claire Jaulin (France)
 2012 : , réalisé par Lauren Wolkstein (États-Unis)
 2012 :  (Shavi Tuta), réalisé par Gabriel Razmadze (Géorgie)
 2014 : , réalisé par Christopher Radcliff (États-Unis)
 2014 :  en anglais et Les Mariées en français, réalisé par Tinatin Kajrishvili (Géorgie)
 2015 : H recherche F , réalisé par Marina Moshkova (Russie)
 2015 : Maxiplace , réalisé par Vincent Diderot (France)
 2015 : Mine de rien , réalisé par Grzegorz Jaroszuk (France/Pologne)
 2016 : En Proie , réalisé par David Guiraud (France)
 2016 : Nuit Rouge , réalisé par Yann Pierre (France)
 2016 : Pilule Alpha réalisé par Vincent Diderot (France)
 2017 : , réalisé par Lauren Wolkstein et Christopher Radcliff (États-Unis)

Distribution 

 2009 : La Révélation, réalisé par Vincent Diderot (France)
 2009 : Ma Poubelle Géante, réalisé par Houda Benyamina (France)
 2009 : Cigarette Candy, réalisé par Lauren Wolkstein (États-Unis)
 2009 : Helpless, réalisé par Li Yang (Chine)
 2010 : The April Chill, réalisé par Tornike Bziava (Géorgie)
 2010 : Tasnim, réalisé par Elite Zexer (Israël)
 2012 : Wolf Carver, réalisé par Aino Suni (Finlande)
 2012 : Frozen Stories, réalisé par Grzegorz Jaroszuk (Pologne)
 2012 : Bad Toys 2, réalisé par Daniel Brunet & Nicolas Douste (France)
 2012 : Penny Dreadful, réalisé par Shane Atkinson (États-Unis)
 2013 : La Fugue, réalisé par Jean-Bernard Marlin, (France)
 2014 : ME+HER, réalisé par Joseph Oxford (États-Unis)
 2014 : Beach Flags, réalisé par Sarah Saïdan (Iran/France)
 2015 : Midland, réalisé par Oliver Bernsen (États-Unis)
 2015 : Jackie, réalisé par Giedrius Tamoševičius (Lituanie)
 2015 : Two Sisters, réalisé par Keola Racela (États-Unis)
 2015 : Pitter Patter Goes My Heart, réalisé par Christoph Rainer (Autriche, Allemagne, États-Unis)
 2015 : Domingo, réalisé par Raúl López Echeverría (Mexique)

Sélections et distinctions

Longs Métrages

The Strange Ones 

 est un long métrage franco-américain réalisé par le duo Lauren Wolkstein et Christopher Radcliff. Alex Pettyfer incarne Nick, un des deux rôles principaux, et James Jackson-Freedson joue le rôle de Sam. Le film a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux dont South by Southwest (Prix de la meilleure révélation pour acteur James Jackson-Freedson), Festival du film de Boston, Champs-Élysées Film Festival (Prix du Jury)
Le film est représenté par Cinetic Media et distribué aux États-Unis par Vertical Entertainment et DirecTV.

Brides 

 en anglais et Les Mariées en françaisest un long métrage réalisé par la géorgienne Tinatin Kajrishvili en 2014 qu'elle a co-écrit avec David Chubinishvili. Ce film met en lumière la vie quotidienne d’une femme dont le compagnon est emprisonné. Le film traite de la dignité humaine et de la réalité du système judiciaire en Géorgie.

Pour son avant-première mondiale à la Berlinale 2014, Brides a reçu le troisième prix du public en section panorama dans la catégorie films de fiction . Le film a aussi été sélectionné au Festival du film de Tribeca 2014 .

Courts Métrages

Jonathan's Chest 

Jonathan's Chestest le deuxième film écrit et réalisé par Christopher Radcliff en 2014. On y voit Alex se faire réveiller en pleine nuit par un garçon qui prétend être son frère, pourtant disparu depuis des années.

Le film a été sélectionné au Festival du film de Sundance pour son avant-première mondiale, ainsi qu'entre autres aux festivals South by Southwest, Shorts Shorts (Japon) ou encore Rooftop Films (États-Unis).

Mine de rien 

Le court-métrage a été écrit et dirigé en 2015 par le réalisateur polonais Grzegorz Jaroszuk. Il met en scène une femme à l'existence morne, transparente aux yeux des autres, qui va finir par attirer leur attention de façon inattendue.

Le film s'est vu décerner le Prix du Cheval d'Argent au Festival du Film de Cracovie , et a été sélectionné au Festival Internantional du Film de Vébron .

Mine de rien a été diffusé  sur la chaîne France 2.

Maxiplace 

Écrit par Leïla Deroux et Vincent Diderot, Maxiplace a été réalisé par Vincent Diderot en 2015. Le film présente un immeuble au fonctionnement particulier, où les locataires peuvent agrandir leur appartement en repoussant les murs, cela au détriment des voisins d'à côté. Contrainte d'abandonner son appartement devenu minuscule, Clara est hébergée par Monsieur Leduc, propriétaire sans scrupules, mais n'est pas du tout réceptive à ses avances.

Maxiplace a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux dont  , le Filmets Badalona Film Festival ou encore le festival FanTasia au Canada.

H recherche F 

Ce court-métrage d'animation a été écrit et réalisé par Marina Moshkova en 2015, et raconte la quête amoureuse d'un peintre dans une agence de rencontres où l'attendent des peintures.

H recherche F a reçu le Prix de l'Animation au Festival de Films d'Alta Langa , ainsi que le Prix de la Meilleure Animation au Festival Internantional du Film de Vébron . Il a également été nominé à  .

In Scale 
In Scale (V Mashtabe) est un film d'animation écrit et réalisé par la réalisatrice russe Marina Moshkova en 2009, et qui décrit les conséquences inattendues à grande échelle de la construction d'un nid par une mère oiseau. 

Le film a reçu divers prix comme le Golden Fish à l', le prix du meilleur film d'animation au Planète Doc Film Festival, ou encore le prix spécial du jury et le prix RTP2 au Festival Cinanima. In Scale a aussi été sélectionné entre autres au festival Uppsala, au Messagee to Man International Film Festival et au Festival du court métrage de Lille. 

Il a été diffusé sur la chaine suédoise SVT1 et la chaine portugaise RTP 2.

Deux Inconnus 
Deux Inconnus (The Strange Ones) a été écrit et réalisé par Lauren Wolkstein et Christopher Radcliff en 2011. Ce film décrit l'histoire d'un homme et d'un jeune adolescent sur une route de campagne. Surpris alors qu'ils s'invitent dans la piscine d'un motel isolé, ils vont prétendre être de simples voyageurs égarés. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il a été nommé pour Les Lutins du court métrage parmi  fictions françaises de l'année. 

Il a reçu le Prix du meilleur court-métrage et « Prix Golden Starfish » au Festival international du film des Hamptons , le Prix du meilleur court-métrage de fiction au Festival d’Atlanta (Festival Oscar list), ainsi que le Prix Révélation au Festival européen du film court de Brest . 

Il s'est aussi vu sélectionné au Festival du film de Sundance 2011, présidé par Robert Redford, au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, à South by Southwest, au Festival international du film de Chicago  ou encore au Festival du film de San Francisco .

Il a été diffusé sur plusieurs chaines en France (Ciné+, Histoires courtes sur France 2), comme à l'étranger (STV1, TSR...)

Social Butterfly 

Social Butterfly est un film américain écrit et réalisé par Lauren Wolkstein en 2012. On y voit une mystérieuse américaine de  faire irruption dans une soirée d'adolescents sur la Côte d'Azur. Ces derniers s'interrogent alors sur son identité et la raison de sa présence à cette soirée.

Récompensé comme meilleur court métrage de fiction au Festival du Film d’Oak Cliff  ainsi qu'au Festival du Film Indépendant de Victoria TX . Il a été sélectionné au Festival du film de Sundance. 2013, au South by Southwest (SXSW) , au « Palm Springs International Festival of Short Films »,ou encore au Festival d’Atlanta .

Il a été diffusé  sur France 2 et Shorts TV.

Black Mulberry 
Black Mulberry (Shavi Tuta) est un film géorgien réalisé par Gabriel Razmadze et écrit par Gabriel Razmadze et Tinatin Kajrishvili en 2012. Il met en lumière l'histoire de deux adolescents de la ville minière de Chiatura qui passent une journée ensemble loin de leurs quotidiens respectifs.

Mention du Grand Jury au Festival du court métrage en plein air de Grenoble , il a par exemple été sélectionné au Festival du film de Sundance  2012, au Festival dUppsala (Out of Competition) , au Palm Springs International Festival of Short Films ...

Il s'est vu diffusé sur France 3 et Shorts TV.

Voir aussi

Articles connexes 
 Brides

Liens externes

Notes et références 

Société de production de cinéma ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2008
Société de production et de distribution audiovisuelle fondée en 2008